Папако́стас () — греческая фамилия. Известные носители:

 Папакостас, Иоаннис (1868—1932) — греческий революционер, участник второй англо-бурской войны.
 Папакостас, Иоаннис (в монашестве Серафим; 1959—2020) — митрополит Элладской православной церкви.